Dit is een lijst van alle presidenten van Venezuela vanaf 1889 tot heden. Een presidentiële termijn duurt zes jaar.

Presidenten van Venezuela (1889-heden)

Verwijzingen 

 
Venezuela
Presidenten